Коктем — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Коктем — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Коктем — село в Аральском районе Кызылординской области.